Виагра:

 «Виагра» — торговое название лекарственного средства для улучшения потенции Силденафил.
 «ВИА Гра» — украинская женская поп-группа.